Die Qatar Total Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Doha. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 11. bis 16. Februar 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel und die Paarung Gabriela Dabrowski/Jeļena Ostapenko im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Qatar Total Open 2019 fand vom 9. bis 10. Februar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Doha